Maria Elisabeth von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Maria Elisabeth von Sachsen (1610–1684), Tochter von Johann Georg I. von Sachsen
 Maria Elisabeth von Sachsen-Coburg (1638–1687), Tochter von August II. von Braunschweig-Wolfenbüttel, auch Herzogin von Sachsen-Eisenach siehe Marie Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Maria Elisabeth von Sachsen (1736–1818), Tochter von Friedrich August II. von Polen und Sachsen
 Marie Elisabeth von Hessen-Darmstadt (1656–1715), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Römhild
 Marie Elisabeth von Sachsen-Meiningen (1853–1923), Prinzessin von Sachsen-Meiningen und Komponistin